Краси́вая у́лица, Красивая — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР

Белоруссия 
 Улица Красивая — улица в Минске

Россия 
 Красивая улица — улица в Краснодаре
 Красивая улица — улица в Липецке (Матырский)

Украина 
 Красивая улица — улица в Ровно

См. также 
 Красивая